Suwelack ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Suwelack (* 1937), deutscher Fabrikant

Siehe auch:
 Dr. Otto Suwelack Unternehmen für Lebensmitteltrocknung